

Patronyme 

 Guillaume Guéroult (1507-1569), fabuliste français ;
 Pierre-Claude-Bernard Guéroult (1744-1821), dit « Guéroult aîné », érudit français ;
 François Guéroult (1745-1804), architecte français ;
 Pierre-Antoine Guéroult (1749-1816), dit « Guéroult jeune », érudit français ;
 Adolphe Georges Guéroult (1810-1872), journaliste français ;
 Martial Gueroult (1891- 1976), philosophe et historien de la philosophie français.

Patronyme normand